Блек Крик има више значења:
 Блек Крик (Висконсин)
 Блек Крик (Северна Каролина)